В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Розмарі Казалс і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Кійомура-Хаясі і Бетті-Енн Дент 3-6, 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)
 Енн Кійомура-Хаясі /  Бетті-Енн Дент (фінал)

 Банні Бранінг /  Шерон Волш-Піт (1-ше коло)
 Бетсі Нагелсен /  Енн Сміт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Southern California Open